1. Cantemir (cartier, Iași), cartier în municipiul Iași. 

2. Cartierul Cantemir, cartier în municipiului Oradea. 

3. Cantemir (cartier, Galați)

Vezi și  

  Cantemir (dezambiguizare)